Richterhof ist Ortsname:
 Richterhof (Gemeinde Kottes-Purk), Niederösterreich
 Richterhof (Velburg) (Grünthal), Oberpfalz, Bayern
 Richterhof, ehemaliger Name von Halbeswig, Nordrhein-Westfalen
 Richterhof ehemaliger Namer von Střemily, heute Tschechien
Siehe auch:
 Richthof
 Richtershof